Boulevard de Strasbourg può riferirsi a :

 Boulevard de Strasbourg (Parigi) – boulevard di Parigi
 Boulevard de Strasbourg (Tolosa) – boulevard di Tolosa